Nikopol est dérivé du grec Nikopolis (Νικόπολις), qui signifie « cité victorieuse ». Nikopol peut désigner :

Villes 
 Nikopol, une ville de Bulgarie dans l'obchtina de Nikopol
 Nikopol, une ville d'Ukraine

Musique 
 Nikopol est un groupe Rock Français.

Bande dessinée 

 La trilogie Nikopol, un ensemble de trois bandes dessinées réalisées par Enki Bilal entre 1980 et 1993 et dont le personnage central est Alcide Nikopol
 Alcide Nikopol, le personnage pivot de la trilogie Nikopol

Jeu vidéo 

 Nikopol : La Foire aux immortels, une adaptation vidéoludique du premier tome de la trilogie "Nikopol", développée par White Birds Productions.

Personnalité 
 Nikopol (auteur), un écrivain français né en 1981.